Ла Абеха има више значења:

 Ла Абеха (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Абеха (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Абеха (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику